Ко́мби — многозначный термин.

Автомобилестроение 
 Комби — класс кузовов с дверцей в задней стенке, в том числе универсал, хетчбек и лифтбек; название применяется в основном в германоязычных странах.
 Комби — советский автомобиль Ижевского автозавода.

Предприятия и организации 
 «Комби» — комбинат бараночных изделий в Москве на Большой Семёновской улице, создан в 1935 году, пострадал от пожара в 1998 году, после чего прекратил деятельность.

Фамилия 
 Комби, Джанпьеро (1902—1956) — итальянский футболист, вратарь, чемпион мира 1934 года